Журавков — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Журавков, Юрий Михайлович (род. 1938) — российский архитектор, академик РААСН.

Топоним 
 Журавков — село в Жидачовском районе Львовской области Украины.